Der Rajon Terebowlja (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon in der Oblast Ternopil.

Geographie 
Der Rajon lag im Osten der Oblast Ternopil, er grenzte im Norden an den Rajon Ternopil, im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Pidwolotschysk, im Osten an den Rajon Hussjatyn, im Süden an den Rajon Tschortkiw, im Südwesten an den Rajon Butschatsch, im Westen an den Rajon Pidhajzi sowie im Nordwesten an den Rajon Kosowa.
Das Gebiet liegt im Podolischen Hochland auf Höhen zwischen 300 und 350 Metern, dabei wird es von den Flüssen Strypa, Seret und Hnisna (Гнізна) durchflossen.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Russischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. 1959 wurde der Rajon um die aufgelösten Rajone Budaniw und Strussiw erweitert, Ende 1962 entstand der Rajon in seiner heutigen Form durch die Auflösung und Zusammenlegung des Rajons Solotnyky sowie Teilen des Rajons Mykulynzi mit dem kleineren Rajon Terebowlja, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Ternopil.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde, 7 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die ehemalige Landratsgemeinde Welykyj Howyliw war seit 2015 Teil der Stadtgemeinde Chorostkiw.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 75 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Terebowlja
Rajon Ternopil
Aufgelöst 2020